Jesenovec je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 444 stanovnika te 113 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovnišva 2011. godine naselje je imalo 460 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete